Der Grand Prix of St. Petersburg (offiziell Firestone Grand Prix of St. Petersburg) auf dem St. Petersburg Street Circuit, fand am 27. Februar 2022 statt und ging über eine Distanz von 100 Runden à 2,89 km. Es war der erste Lauf zur IndyCar Series 2022.

Bericht 

Zum Saisonauftakt der IndyCar-Meisterschaft 2022 gewann der Neuseeländer Scott McLaughlin zum ersten Mal in seiner Karriere ein Rennen in dieser Serie. McLaughlin startete von der Pole Position und kämpfte mit dem amtierenden Meister Alex Palou um den Sieg. Will Power ging als einziger Fahrer der vorne gestarteten Piloten auf den harten Reifen ins Rennen, während McLaughlin, Colton Herta und Rinus VeeKay den ersten Stint auf den weichen Reifen absolvierten. Power startete von Position zwei aus, verlor aber am Start drei Plätze. In der 25. Runde gab es die erste und einzige Gelbphase des Rennens. David Malukas krachte bei Kurve drei in die Mauer. Nach den Boxenstopps unter Gelb konnte sich McLaughlin knapp vor Power behaupten. Alexander Rossi hatte die Führung übernommen, da er nicht zum Stopp in die Boxen fuhr. Er stoppte in der 37. Runde unter Grün und fiel zurück. Scott Dixon übernahm die Führung, war aber mit einer Dreistoppstrategie unterwegs. Die Gruppe, die anfangs geführt hatte mit McLaughlin und Power, rechnete mit zwei Stopps und sie kamen wieder nach vorne im Verlauf der zweiten Rennhälfte. Wegen zu überrundenden Fahrern kam Palou in den letzten Runden nochmals an McLaughlin heran, aber nicht vorbei. Rund drei Sekunden dahinter kreuzte Power die Ziellinie als dritter.

Klassifikationen

Qualifying / Start

Endergebnis 

(R)=Rookie / 1 Gelbphase für insgesamt 8 Rd.

Weblinks 
 Offizielle Website der IndyCar Series

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2022
Rennen der IndyCar Series 2022